

Herby 

 Potocki I – polski własny herb hrabiowski, odmiana herbu szlacheckiego Pilawa, należący do Potockich z linii hetmańskiej.
 Potocki II – polski własny herb hrabiowski, odmiana herbu szlacheckiego Pilawa, należący do Potockich z linii prymasowskiej.
 Potocki III – polski własny herb hrabiowski, odmiana herbu szlacheckiego Pilawa, należący do Potockich z linii wielkopolskiej.
Potocki IV – polski własny herb hrabiowski, odmiana herbu szlacheckiego Pilawa, należący do Potockich.

Zobacz też 

 Potoccy – strona ujednoznaczniająca, zawierająca listę artykułów o danej nazwie.

 Potoccy herbu Pilawa – polski ród magnacki.

Strony ujednoznaczniające